Михаи́л Семенцо́в:
 Семенцов, Михаил Иванович (1917—1945) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Семенцов, Михаил Самойлович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 7027; 4 декабря 1843.
 Семенцов, Михаил Фёдорович (1926—1983) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.